Twilight Princess (Midna), personatge de ficció introduït al videojoc The Legend of Zelda.
 Twilight Princess (Videojoc), videojoc d'acció-aventura del 2006.